Cabanyes, plural de cabanya.
 Toponímia:
 Les Cabanyes, municipi de l'Alt Penedès
 Cabanyes (Calonge), entitat de població del municipi de Calonge (Baix Empordà)
 Antroponímia:
 Alexandre de Cabanyes i Marquès (1877-1972), pintor català
 Emili Cabanyes i Rabassa (Mataró, 1850-1917), arquitecte català
 Francesc de Cabanyes (), militar català
 Manuel de Cabanyes i Ballester (1808-1833), escriptor català
 Oriol Pi de Cabanyes i Almirall (1950), escriptor català